

Пайнвуд — місто, штат Південна Кароліна
 Пайнвуд — переписна місцевість, штат Флорида